Chojniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Chojniki, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Chojniki, village de la voïvodie de Mazovie.